Cette page contient une liste de sites notables utilisant la technologie wiki.

Ordre alphabétique 

 AboutUs.org
 Conservapedia
 Désencyclopédie
 Ékopédia
 Geneawiki
 Lostpédia
 Memory Alpha
 Scholarpedia
 Vikidia
 Wikibooks (aussi appelé Wikilivres)
 Wikidata
 WikiHow
 WikiKids
 Wikimedia Commons
 Wikimedica
 Wikimini
 Wikinews
 Wikipédia
 Wikisource
 Wikispecies
 Wikiquote
 Wikitravel
 Wikiversité
 Wikivoyage
 Wiktionnaire
 Wookieepedia

 : Wikibooks, Wikidata, Wikimedia Commons, Wikinews, Wikiquote, Wikipédia, Wikisource, Wikispecies, Wikiversité, Wikivoyage et Wiktionnaire sont affiliés à la Wikimedia Foundation.

Articles connexes 
 Fandom
 Liste de logiciels wiki
 Liste des éditions de Wikipédia

L
Wiki